Die All England Super Series Premier 2015 im Badminton fand vom 3. bis zum 8. März 2015 in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Es war die 105. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 500.000 US-Dollar. Folgend die Ergebnisse der Qualifikation, welche am 3. März ausgetragen wurde.

Herreneinzel

Setzliste 
  Dionysius Hayom Rumbaka
  Boonsak Ponsana
  Xue Song
  Chong Wei Feng (nicht gestartet)

Qualifikationsrunde

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Dameneinzel

Setzliste 
  Chloe Magee
  Belaetrix Manuputi
  Iris Wang
  Sabrina Jaquet (nicht gestartet)

Qualifikationsrunde

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Herrendoppel

Setzliste 
  Raphael Beck /  Andreas Heinz
  Andrew Ellis /  Peter Mills
  Chen Hung-ling /  Wang Chi-lin
  Matijs Dierickx /  Freek Golinski

Qualifikationsrunde

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Damendoppel

Setzliste 
  Dian Fitriani /  Nadya Melati
  Jongkolphan Kititharakul /  Rawinda Prajongjai
  Della Destiara Haris /  Rosyita Eka Putri Sari (nicht gestartet)
  Suci Rizky Andini /  Maretha Dea Giovani

Qualifikationsrunde

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Mixed

Setzliste 
  Tan Aik Quan /  Lai Pei Jing
  Choi Sol-gyu /  Chae Yoo-jung
  Mathias Christiansen /  Lena Grebak
  Ivan Sozonov /  Ekaterina Bolotova

Qualifikationsrunde

1. Qualifikationsplatz

2. Qualifikationsplatz

3. Qualifikationsplatz

4. Qualifikationsplatz

Weblinks 
 Homepage
 Resultate

2015
BWF Super Series 2015